ЦР, Цр или цр — многозначная аббревиатура.

 Цр — книга Царств или книга царей.
 ЦР — Циклотронный резонанс.
 ЦР — начальник управления специальных программ (ОАО «РЖД»).
 ЦР — целераспределение.
 ЦР — цена реализации.
 ЦР — Центр развития, с 1999.
 ЦР — центр регистрации.
 ЦР — центр решений, например: ЦР Microsoft.
 ЦР — Центральный район, например: ОМТУ ЦР ВТ Минтранса России.
 ЦР — центробежный регулятор.
 ЦР — цинкорубильный станок.
 ЦР — Центральная Рада.

Примечания